Homps ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Homps (Aude) im Département Aude
 Homps (Gers) im Département Gers

Homps ist der Familienname der folgenden Personen:

 Emilio Homps (1914–2012), französischer Segler